Germigney ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Germigney (Haute-Saône), im Département Haute-Saône
Germigney (Jura), im Département Jura